Latona är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Hercule Eugène Straus 1820. Latona ingår i familjen Sididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Bladfotingar